Лос Аламос може да се отнася за:
 Лос Аламос – град в САЩ
 Лос Аламос (окръг) – окръг в САЩ
 Лосаламоска национална лаборатория